Eveens (Эвэды төрэн, Russisch: Эвенский язык), vroeger Lamoets genoemd, is een Toengoezische taal die wordt gesproken door het Siberische volk de Evenen. Bij de Sovjetvolkstelling van 1979 had het ongeveer 7.000 sprekers. Zij leven vooral in de Russische autonome republiek Jakoetië, de oblast Magadan, het autonome district Tsjoekotka, in de krajs Chabarovsk en Kamtsjatka. Het merendeel van de Evenen spreekt geen Eveens meer, maar Russisch en vooral Jakoets.

Alfabet 
Sinds 1931 bestond er een alfabet op basis van het Ola-dialect en werden boeken uitgegeven in het Eveens. In 1936 werd het cyrillisch alfabet ingesteld voor de taal. De taal staat op het punt uit te sterven.

Externe link 
  Endangered Languages of Siberia - The Even Language
  Vergleich der Reziproken des Ewenischen mit verwandten Sprachen

Taal in Rusland